Свадьба с приданым — многозначный термин:

Значения 
 «Свадьба с приданым» — пьеса Н. М. Дьяконова (1949).
 «Свадьба с приданым» — спектакль, поставленный режиссёром Б. И. Равенских в 1949 году в Московском академическом театре сатиры по одноимённой пьесе Н. М. Дьяконова.
 «Свадьба с приданым» — советский художественный фильм 1953 года, снятый по одноимённому спектаклю.